La Baltic Basketball League 2006-2007 fu la 3ª edizione della Lega Baltica. La vittoria finale fu ad appannaggio, per il secondo anno consecutivo, dei lituani del Lietuvos Rytas sui conterranei dello Žalgiris Kaunas.

Squadre partecipanti

Regular season

Prima fase

Seconda fase

Statistiche

Tabellone

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
BBL MVP:  Travis Reed,  Kalev/Cramo

Voci correlate
Euroleague Basketball 2006-2007
ULEB Cup 2006-2007
FIBA EuroCup 2006-2007
FIBA EuroCup Challenge 2006-2007
Lega Adriatica 2006-2007

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
Baltic Basketball League